Il y a en Belgique, deux familles de Borchgrave faisant partie de la noblesse belge : 

 la Famille de Borchgrave d’Altena et 
 la Famille de Borchgrave